Midland County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Midland County (Michigan)
 Midland County (Texas)